Ženská čtyřhra Ladies Open Lausanne 2022 probíhala okolo poloviny července 2022. Do deblové soutěže lausannského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Švýcarky Susan Bandecchiová se Simonou Waltertovou, které na úvod prohrály s Britkami Barnettovou a Nichollsovou.

Vítězem se stal srbsko-francouzský pár Olga Danilovićová a Kristina Mladenovicová. Do finále nenastoupila druhá nasazená, norsko-slovinská dvojice Ulrikke Eikeriová a Tamara Zidanšeková. Důvodem se stal Zidanšekové ranní pozitivní test na covid-19. Eikeriová tak skončila druhý ročník v řadě jako poražená finalistka. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Danilovićová na okruhu WTA Tour vybojovala druhý deblový titul a pro Mladenovicovou to bylo dvacáté šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2022
WTA Tour 2022